Râul Drăgan se poate referi la:

 Râul Drăgan, Crișul Repede
 Râul Drăgan, Florei
 Râul Drăgan, Pecineaga

Vezi și 
 Drăgan (dezambiguizare)

 Râul Drăgăneasa (dezambiguizare)
 Râul Drăgoi (dezambiguizare)
 Râul Dragomirna (dezambiguizare)
 Râul Dragu (dezambiguizare)

 Râul Drăganu
 Râul Drăghici
 Râul Drăghiciul
 Râul Drăghina Mare
 Râul Drăghița
 Râul Drăguiasa
 Râul Drăguș

 Râul Dragova
 Râul Draghiște
 Râul Dragomanu
 Râul Dragostele
 Râul Dragoteanu

Toponime românești